Склад збірної Швейцарії на чемпіонаті світу 1994 

Докладніше...Швейцарія
Швейцарія 1994